North Platte ist eine Kleinstadt in Nebraska im Mittleren Westen der USA. Sie liegt am Zusammenfluss von North Platte River und South Platte River im Südwesten des Bundesstaates Nebraska. North Platte ist die größte Stadt und der County Seat von Lincoln County und liegt an der Interstate 80.

North Platte ist eine Eisenbahnerstadt; die Union Pacific Railroad unterhält dort den westlich des Ortes gelegenen weltweit größten Rangierbahnhof, genannt Bailey Yard.

In North Platte leben 23.878 Menschen, es gibt 9944 Haushalte und 6224 Familien. Das Durchschnittseinkommen in North Platte pro Haushalt ist 34.181 $ und 42.753 $ pro Familie. Männer haben ein Durchschnittseinkommen von 36.445 $, Frauen von 20.157 $. Das Pro-Kopf-Einkommen liegt in North Platte bei 18.306 $. 10,5 % der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze.

Söhne und Töchter 
 Chuck Hagel (* 1946), US-amerikanischer Politiker

Weblinks 

 North Platte Telegraph (Lokalzeitung)

County Seat in Nebraska